Finkenburg ist
 ein Ortsteil der Gemeinde Seester im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Finkenburg (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Lübbecke im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Finkenburg (Nordhausen), gotisches Fachwerkhaus in Nordhausen, Thüringen
 Finkenburg eine ehemalige Turmhügelburg bei Weiskirchen im Landkreis Merzig-Wader, Saarland
Siehe auch:
Finkenberg (Begriffsklärung)